Чемпионат мира по шоссейному велоспорту 1999 года проходил с 4 по 11 октября в области Венеция (Италия).

Медалисты

Ссылки 
 

1999
Спорт в Италии в 1999 году
Октябрь 1999 года
Чемпионаты мира в Италии
Спортивные соревнования в области Венеция